Ludvík I. Bourbonský, zvaný též Velký či Chromý ( Louis I. de Bourbon, 1279, Clermont-en-Beauvaisis – 22. ledna 1341, Paříž) byl hrabě z Clermont-en-Beauvaisis a z La Marche a první vévoda bourbonský.

Život 
Narodil se jako syn Roberta z Clermontu a vnuk francouzského krále Ludvíka IX. Jeho matkou byla Beatrix Burgundská, dědička původního rodu Bourbonů a vnučka vévody Huga IV. Burgundského. V roce 1302 bojoval na francouzské straně v bitvě u Courtrai a v roce 1304 v bitvě u Mons-en-Pévèle. Roku 1327 ho Karel IV. Francouzský přesvědčil k výměně hrabství Clermont za La Marche a udělil mu dědičně titul vévody, ale král Filip VI. v roce 1331 panství Clermont Ludvíkovi vrátil. Patřil do malého kruhu důvěrných poradců Filipa VI., zastával funkci nejvyššího komořího.

Předpokládá se, že vévoda Ludvík byl psychický labilní, zvláště od svého nervového zhroucení. Tyto příznaky byly pravděpodobně dědičné, protože se projevily i u jeho vnučky Johany Bourbonské, pravnuka Karla VI. Francouzského a Karlova vnuka Jindřicha VI. Anglického

Zemřel v lednu 1341 a byl pohřben po boku svých předků v pařížském klášteře jakobínů, který nepřečkal Francouzskou revoluci.

Rodina 
Roku 1310 se oženil s Marií z Avesnes, dcerou Jana II. z Avesnes a Filipy Lucemburské. Měli osm dětí:
 Petr I. Bourbonský (1311–19. září 1356), vévoda bourbonský, padl v bitvě u Maupertuis, ⚭ 1336 Izabela z Valois (1313–1383)
 Johana (1312–1402)
 Markéta (1313–1362)
 Marie Bourbonská (1315–1387) – byla titulární císařovna latinského císařství.
 Filip (1316–1327)
 Jakub (*/† 1318)
 Jakub I. (1319–6. dubna 1362), hrabě z La Marche a z Ponthieu, padl v bitvě u Brignais, ⚭ 1335 Jana ze Châtillonu
 Beatrix Bourbonská (1320–23. prosinec 1383) – ve Vincennes si vzala Jana Lucemburského, jehož byla druhou manželkou.

Ze vztahu s Janou Bourbon-Lancy, paní z Clessy, měl několik nemanželských dětí:
 Jan (1297–1375) – nazýván "bourbonský bastard"
 Dcera (jméno neznámé)
 Guy (1299–1349)
 Jeannette

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Bourboni
Bourbonští vévodové
Hrabata z La Marche
Hrabata z Clermont-en-Beauvaisis
Titulární soluňští králové
Achajská knížata
Francouzští nejvyšší komoří
Účastníci bitvy u Courtrai
Účastníci bitvy u Mons-en-Pévèle
Duševně nemocní panovníci
Pohřbení v jakobínském klášteře v Paříži
Úmrtí v Paříži
Narození v roce 1279
Úmrtí 22. ledna
Úmrtí v roce 1341
Muži